Treball: Accident de treball, episodi que genera lesions produït degut a l'activitat laboral
 Geografia: Accident geogràfic, unitat geomorfològica definit per la seva forma, superfície, i ubicació en el paisatge
 Medicina: Accident vascular cerebral (AVC), atac de feridura, episodi agut d'afectació de la circulació cerebral
 Accident (música), signe musical que modifica el so de les notes escrites al pentagrama
 Transport:
 Accident aeri, esdeveniment que trenca el curs regular de les coses el qual involucra a un o més avions 
 Accident in itinere, accident ocorregut al treballador durant el desplaçament des del seu domicili fins al seu lloc de treball
 Accident de trànsit, dany ocasionat en un determinat trajecte de transport
 Accident d'autocar a Sant Pol de Mar (31/7/2009)
 Accident de metro a València del 2006 (3/7/2006), descarrilament d'un comboi en una corba
 Accident del transbordador espacial Challenger (28/1/1986)
 Accident del càmping Los Alfaques (11/7/1978), greu accident relacionat amb el transport de mercaderies perilloses
 Accident del transbordador espacial Columbia (1/2/2003)
 Accident ferroviari de Juneda del 1988
 Accident ferroviari de Castelldefels del 2010
 Accident ferroviari de les Franqueses del Vallès del 1979
 Energia nuclear:
 Accident nuclear de Palomares (Almeria), durant una operació de subministrament de material nuclear
 Accident de Txernòbil (URSS, Ucraïna), accident nuclear, considerat el més greu de la història en una central nuclear